Steckbrücke bezeichnet:

 Jumper (Elektrotechnik)
 Kurzschlussstecker